A ho jelentheti a következőket:

 Ho, a holmium vegyjele
 Ho, japán kana
 Ho, koreai vezetéknév és utónév
 Ho nyelv, Indiában beszélt nyelv
 Ho, település Ghánában